Kips steht für:

 KIPS, ein Steuerungssystem des Motorradherstellers Kawasaki für Zweitaktmotoren
 in der Lederverarbeitung die getrocknete Haut eines Zebus
 den Plural der amerikanischen Krafteinheit kip, entspricht 1000 Pound-force

Kips ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kips (1858–1910), deutscher Maler und Porzellanmaler
 Erich Kips (1869–1945), deutscher Maler
 Tim Kips (* 2000), luxemburgischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Kipps